Dalizhuang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dalizhuang (socken i Kina, lat 34,56, long 114,29), Henan, 
 Dalizhuang (socken i Kina, lat 34,12, long 114,40), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar